Château Latour, een wijngaard
Bruno Latour, een Franse wetenschapssocioloog
Erik Latour, een Nederlandse televisieproducent
Hanspeter Latour, een Zwitserse voetbalcoach
Jan Latour, een Vlaamse kunstschilder of beeldhouwer  
Lamuré Latour, een Surinaams politicus
De Baillet Latour, Belgische adellijke familie
Latour (restaurant), een restaurant in Noordwijk aan Zee

Geografie 
België
Latour (België), deelgemeente van Virton
Suriname
Latour (Paramaribo), een stadsresort in Paramaribo
Frankrijk
Latour (Haute-Garonne)
Latour-Bas-Elne, Pyrénées-Orientales 
Latour-de-Carol, Pyrénées-Orientales 
Latour-de-France, Pyrénées-Orientales 
Latour-en-Woëvre, Meuse

Zie ook 
La Tour